Дискография американской певицы Роберты Флэк насчитывает восемнадцать студийных альбомов, два концертных альбома, два саундтрека, пять сборников и сорок семь синглов.

Творческую карьеру исполнительница начала в 1969 году, выпустив дебютный студийный альбом First Take, тем не менее, широкой общественности Роберта Флэк стала известна в 1972 году, когда песня «The First Time Ever I Saw Your Face» с того самого дебютного альбома заняла первое место в чарте Billboard Hot 100, тогда же и альбом поднялся в чартах различных стран, включая США, где он знаял первое место в Billboard 200. К этому времени певица выпустила ещё два студийных альбома, Chapter Two и Quiet Fire, которые хорошо себя показали в чарте Top Soul Albums, а также получили по золотой сертификации. В том же 1972 году певица выпустила альбом Roberta Flack & Donny Hathaway в дуэте с Донни Хатауэем, пластинка вошла в тройку лучших в США, а сингл «Where Is the Love» стал хитом и был удостоен премии «Грэмми». В 1973 году певица выпускает сингл «Killing Me Softly with His Song», который становится настоящим супер-хитом по обеим сторонам Атлантики, возглавив чарты США, Канады и Австралии. Альбом Killing Me Softly занял третье место в Billboard 200, а его продажи превысили два миллиона. В следующем, 1974 году певица получила свой третий номер один в США благодаря синглу «Feel Like Makin’ Love». Выпущенный в 1977 году альбом Blue Lights in the Basement подарил певице ещё один хит в США, песня «The Closer I Get to You», записанная при участии Донни Хатауэя заняла второе место в чарте Billboard Hot 100, сам альбом поднялся до восьмой строчки. 

В 1980 году певиц выпускает альбом Roberta Flack Featuring Donny Hathaway в память о погибшем друге Донни Хатауэе. В том де году был выпущен первый концертный альбом Live & More, записанный при участии Пибо Брайсона. В 1981 году вышел альбом I’m the One, главный сингл с него, «Making Love», стал саундтрека к фильму «Занимаясь любовью», он достиг 13 места в чарте Billboard Hot 100 и был номинирован на премию «Золотой глобус» как лучшая песня к фильму. В 1983 году певица вновь сотрудничает с Пибо Брайсоном, в этот раз для совместного студийного альбома Born to Love. Завершила десятилетие певица выпуском альбома Oasis в 1988 году, синглы с него, «Oasis» и «Uh-Uh Ooh-Ooh Look Out (Here It Comes)», смогли возглавить чарты Hot Black Singles и Dance Club Songs соответственно.

В 1991 году вышел альбом Set the Night to Music, одноимённая песня с него обралась до 6 места в чарте Billboard Hot 100 и 2 места в чарте Adult Contemporary. В 1992 году певица выпустила альбом Stop the World в Японии. В 1994 году был выпущен последний релиз певицы на лейбле Atlantic Records, с которым она работала в течение двадцати пяти лет, — альбом Roberta. В 1997 году певица выпускает первый рождественский альбом The Christmas Album, а в 1999 году — альбом Friends: Roberta Flack Sings Mariko Takahashi для азиатского рынка. Крайний релиз певицы, альбом Let It Be Roberta: Roberta Flack Sings the Beatles, вышел в 2012 году.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Саундтреки

Сборники

Примечания

Ссылки 
 
 

Флэк, Роберта
Флэк, Роберта
Флэк, Роберта